Deux hôtels particuliers, appartenant à deux frères, portent le nom d'hôtel de Nesmond en France :

 Hôtel de Nesmond (Paris),
 Hôtel de Nesmond (Bordeaux).